Zhoutou är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 240 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhoutou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuxing,  km öster om Zhoutou. Trakten runt Zhoutou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina